Kleinjohann ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Kleinjohann (1926–2021), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Michael Kleinjohann (* 1959), deutscher Historiker, Journalist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Johann Klein